Jean-François Cassagnau de Saint-Gervais (1759-1819), homme politique français ;
 Pascale Cassagnau, docteur en histoire de l’art et critique d’art ;
 Paul Cassagnau (1932–2016), entomologiste français spécialiste des collemboles.